Marcks ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Marcks (1838–1904), deutscher Buchhändler und Verleger in St. Petersburg
 Albrecht Marcks (1827–1892), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Eduard Marcks (1806–1869), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

 Ernst Marcks (1848?–1905), deutscher Druckereibesitzer und Verleger 
 Gerhard Marcks (1889–1981), deutscher Bildhauer und Grafiker 
 Greg Marcks (* 1976), US-amerikanischer Regisseur
 Holger Marcks (* 1981), deutscher Sozialwissenschaftler
 Marie Marcks (1922–2014), deutsche Karikaturistin 
 Werner Marcks (1896–1967), Generalleutnant der deutschen Wehrmacht 

Siehe auch:

 Marks
 Marx (Begriffsklärung)